Bappu ist der Familienname folgender Personen:

 M. K. Vainu Bappu (1927–1982), indischer Astronom 

Siehe auch:
 Wilson-Bappu-Effekt, physikalisch-astronomischer Effekt, der zur Distanzbestimmung von Sternen benutzt wird
 2596 Vainu Bappu (1979 KN), Asteroid
 Bapu